La Estrella, település Chilében
 La Estrella, település Kolumbiában
 La Estrella, község Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Toledo tartományban
 La Estrella, település Spanyolországban, Aragónia autonóm közösségben, Teruel tartományban
 La Estrella, település Mexikóban, Guanajuato államban, Pénjamo községben
 La Estrella, település Mexikóban, Tabasco államban, Centla községben
 La Estrella, település Mexikóban, Zacatecas államban, Pinos községben
 La Estrella, település Mexikóban, Jalisco államban, Pihuamo községben
 La Estrella, település Mexikóban, Guerrero államban, Tecoanapa községben